Barth puede hacer referencia a:

Personas
Karl Barth
Heinrich Barth
Luis José Moglia Barth
John Barth
Bárbara Antonie Barth
Fredrik Barth
Heinz Barth
Edgar Barth
Wolf Barth
Ludwig Barth
Kaspar von Barth

Localidades
Barth, localidad de Alemania.
Bartelshagen II b. Barth, municipio de Alemania.

Otros
(16459) Barth, un asteroide del cinturón de asteroides.
Síndrome de Barth, un desorden metabólico.
 Barth Island, isla deshabitada de Canadá.
 Barth Classic, torneo de golf de la LPGA Tour desde 1974 a 1980